Па́уэшик () — округ в США, штате Айова. На 2000 год численность населения составляла  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2009 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Монтесума.

История 

Округ Пауэшик был сформирован в  года.

География 

По данными Бюро переписи населения США площадь округа Пауэшик составляет 1515 км².

Основные шоссе 

  Федеральная автострада 80
  Шоссе 6
  Шоссе 63
  Автострада 21
  Автострада 85
  Автострада 146

Соседние округа 

 Тейма  (север)
 Айова  (восток)
 Киокак  (юго-восток)
 Махаска  (юг)
 Джаспер  (запад)

Демография 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживало  жителей. Среди них 20,7 % составляли дети до 18 лет, 18,1 % люди возрастом более 65 лет. 51,3 % населения составляли женщины.

Национальный состав был следующим: 96,4 % белых, 0,8 % афроамериканцев, 0,3 % представителей коренных народов, 1,4 % азиатов, 1,9 % латиноамериканцев. 1,0 % населения являлись представителями двух или более рас.

Средний доход на душу населения в округе составлял $18629. 10,8 % населения имело доход ниже прожиточного минимума. Средний доход на домохозяйство составлял $49857.

Также 86,7 % взрослого населения имело законченное среднее образование, а 18,5 % имело высшее образование.

Примечания 

Округа Айовы